Galy est un patronyme porté notamment par :
 Audrey Galy (née en 1984), rameuse d'aviron française ;
 Édouard Galy (1814-1887), médecin, conservateur du musée du Périgord, président de la Société historique et archéologique du Périgord, maire de Périgueux ;
 Joseph Galy (1929-1997), joueur de rugby à XV ;
 Léopold Galy (1908-2001), aviateur et pilote d'essai français ;
 Marie-Claire Galy (née en 1955), pédagogue, comédienne et metteur en scène française ;
 Paul Galy (1884-1963), général français.

Forme composée
 Antoine Galy-Cazalat (1796-1869), homme politique français ;
 Georges Galy-Gasparrou (1896-1979), homme politique français ;
 Henry Galy-Carles (né en 1922), poète, dramaturge, historien et critique d’art français ;
 Léon Galy-Gasparrou (1850-1921), homme politique français ;
 René Galy-Dejean (né en 1932), homme politique français

Voir aussi 
 Galy Records, un label de musique